Un guide d'entretien peut être
 en sociologie, un ensemble de directives spécifiées en support à l'entretien (interview) de recherche qualitatif ou semi-directif.
 dans le domaine technique, un manuel détaillant les manœuvres de maintenance d'un appareil ou d'un système technique. Voir Guide d'entretien (technique).

Méthode d'enquête en sociologie